Língua galega — hoje falada na Galiza, considerado por certos linguistas como um diassistema junto com a língua portuguesa
 Galego-português — antecessor medieval do galego e do português

Desambiguações de linguística